Лучко Клара Степанівна — українська радянська кіноактриса, народна артистка СРСР.
 Лучко Лідія (* 1986) — українська волейболістка, центральна блокуюча.
 Лучко Роман Олександрович — капітан Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького.
 Лучко Сергій Михайлович — старший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.

Примітки 

Прізвища на -ко